Неовиус () — шведская фамилия. Известные носители:

 Неовиус, Арвид (1861—1916) — финский публицист.
  (1867—1939) — финский политик.
 Неовиус, Фритьоф Адольфович (1830—1895) — генерал-лейтенант, директор Финляндского кадетского корпуса.
  (1823—1888) — математик и преподаватель.